Lent se poate referi la:

 Lent (album), un album de Dallas Crane
 Lent, Ain, o comună în Ain, Franța
 Lent, Jura, o comună în Jura, Franța
 Lent, Olanda, un sat din comuna Nijmegen, Olanda
 Lent Township, Chisago County, Minnesota, SUA
 Lent Homestead and Cemetery, a historic cemetery in New York City
 Lent, Maribor, o regiune din orașul Maribor, Slovenia

Persoane
 Abraham Lent (1789–1873), politician din Nova Scotia
 Abraham Lent (New York City) (1815–1882), politician din New York
 Arie van Lent, fotbalist olandezo-german
 Berkeley Lent, politician și jurist american 
 Blair Lent, autor american
 Helmut Lent, as în aviație german
 James Lent, reprezentant SUA din New York
 James Lent (politician din Nova Scotia)
 John Lent, poet și romancier canadian 
 Michael Lent, publicist 
 Norman F. Lent
 Willis Lent, amiral american